Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1988 года среди женщин

Медалисты

Результаты

Группа А

Группа B

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
8 мячей

 Лисанна Лежён

5 мячей

 Им Кё Сук
 Беттина Блуменберг

4 мяча

 Дебора Боумен
 Шейла Форшоу

3 мяча

 Джекки Перейра
 Кристи Морган

2 мяча

 Шерон Пэтмор
 Алехандра Пальма
 Викки Диксон
 Шерон Крилман
 Марьолейн Болхёйс-Эйсвогел
 Хелен ван дер Бен
 Софи вон Вейлер
 Чон Сан Хён
 Пак Сун Ча
 Со Хё Сон
 Шерил Джонсон

1 мяч

 Ли Кейпс
 Элспет Клемент
 Лиана Тут
 Мойра Бриннанд
 Виктория Карбо
 Мария Коломбо
 Марсела Уссей
 Мойра Маклеод
 Мэри Невилл
 Кейт Паркер
 Кэтрин Джонсон
 Лиза Лин
 Ким Ён Сук
 Со Кван Ми
 Меган Доннелли
 Хайке Герман
 Карен Юнгйоханн
 Сюзи Шмид
 Сюзанна Волльшлягер

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте Olympedia

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в Республике Корея
Международные соревнования по хоккею на траве в Республике Корея